Эльха́м Хами́ди (; род. 29 ноября 1977, Тегеран, Иран) — иранская актриса. Известна своими ролями в фильмах и телесериалах «Путешественник из Индии» (2003), «Так близко и так далеко» (2005), «Пророк Юсуф» (2008) и «Царство Сулеймана» (2010).

Биография 
Родилась 29 ноября 1977 года в Тегеране (Иран). Окончила обучение в области бухгалтерского учёта в Университете Азад Родхен и получила там степень бакалавра. Затем посещала курсы актёрского мастерства в течение одного семестра и именно в этих классах Эльхам была выбрана для роли Рамины Либасчи в телесериале «Фонетика в Голестане» в 2000 году.

В 2005 году за роль в фильме «Так близко и так далеко» она получила золотую статуэтку за лучшую женскую роль второго плана на фестивале «Дом кино». В 2013 году она также получила Crystal Simorgh за лучшую женскую роль от международной секции 31-го кинофестиваля «Фаджр» за роль в фильме «Колыбель для матери». Также снялась в телесериалах «Путешественник из Индии» (2003), «Под лезвием» (2006), «Последнее приглашение» (2008), «Пророк Юсуф» (2008) и «Летающая страсть» (2012).

Также снялась в таких фильмах, как «Вечные дети» (2006), «Царство Сулеймана» (2010) и «Колыбель для матери» (2013).

Личная жизнь 
Замужем за Алирезой Садеги с 2019 года и имеет два старших брата.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы Ирана
Актрисы XXI века